400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz finał odbyły się 28 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 48 zawodników z 43 państw.

Złoty medal zdobył Sun Yang reprezentujący Chiny. Drugie miejsce zajął Japończyk Kōsuke Hagino, a brązowy medal przypadł Connorowi Jaegerowi ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013